

Населені пункти та їхні частини
 Кузниці — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кузниці — село в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кузниці — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства

Примітки